Erocallis, monotipski biljni rod trajnica raširen po zapadnom dijelu Sjeverne Amerike, od Britanske Kolumbikje na sjeveru na jug do Kalifornije, Nevade, Utaha i Colorada

Jedina vrsta je E. triphylla,, vernaskularno poznata kao »trolisna levisija« (Three-leaf Lewisia)

Sinonimi 
 Claytonia triphylla S.Watson
 Lewisia triphylla (S.Watson) B.L.Rob.
 Oreobroma triphyllum (S.Watson) Howell

Izvori 

Bunarkovke
Flora Utaha
Flora Kalifornije
Flora Nevade
Flora Washingtona
Flora Oregona
Flora Idahoa
Flora Montane
Flora Britanske Kolumbije